Дивизион 1 1977/1978 () — 14-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1977/78 на сайте rsssf.com 

1977/1978
Алжир
Алжир
1977 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1978 году